Улаан-Цутгалан () — водопад высотой 24 метра на реке Улаан (правом притоке реки Орхон).

Расположен в восточных отрогах хребта Хангай юго-западнее Хархорина возле посёлка Хужирт. Описан в 20-х годах XX века экспедицией Пётра Кузьмича Козлова. Изначально назывался «Водопад экспедиции Козлова».

Происхождение, предположительно, вулканическое. Водопад находится в 100 метрах от реки Орхон. Ширина потока 12 метров. Есть сведения, что в засушливые годы водопад пересыхает, так как питающая его река, по-видимому, имеет дождевое питание.

Примечания 

Бассейн Орхона
Водопады Монголии